Azra je lahko:

 Azra (ime)
 Azra, rok skupina